Eunice Kennedy Shriver – quinta figlia di Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald
 Lionel Shriver – scrittrice e giornalista statunitense
 Loren Shriver – ex astronauta statunitense
 Maria Shriver – giornalista, scrittrice e attivista statunitense
 Pam Shriver – ex tennista statunitense
 Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger – attore, imprenditore e modello statunitense
 Sargent Shriver – dirigente d'azienda, diplomatico, politico e avvocato statunitense